Wernhart ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Wernhart (1879–1944), österreichischer Politiker und Kaufmann
 Karl Rudolf Wernhart (* 1941), österreichischer Ethnologe und Kulturanthropologe

Siehe auch:
 Wernert
 Bernhart